Kevin A. McCarthy (ur. 1950) – amerykański polityk, kongresman stanowy z Iowy
 Kevin McCarthy (ur. 1965) – amerykański polityk ze stanu Kalifornia, spiker Izby Reprezentantów
 Kevin McCarthy – amerykański polityk, kongresman stanowy z Illinois
 Kevin McCarthy – amerykański aktor
 Kevin McCarthy – amerykańska osobowość radia i telewizji
 Kevin McCarthy – amerykański reżyser
 Kevin McCarthy – amerykański artysta, pisarz
 Kevin McCarthy – kanadyjski hokeista